Michajlovskij rajon

Russia 
 Michajlovskij rajon – rajon del Territorio dell'Altaj
 Michajlovskij rajon – rajon del Territorio del Litorale
 Michajlovskij rajon – rajon dell'Oblast' dell'Amur
 Michajlovskij rajon – rajon dell'Oblast' di Kursk, dal 1963 Železnogorskij rajon
 Michajlovskij rajon – rajon dell'Oblast' di Rjazan'
 Michajlovskij rajon – rajon dell'Oblast' di Volgograd

Ucraina 

 Michajlovskij rajon – rajon dell'Oblast' di Zaporižžja

Pagine correlate 

Michajlovskij